IRL er en forkortelse, som kan henvise til flere artikler:

 IRL (internet) – Et slangudtryk på internettet betydende in real life
 Indy Racing League – Et amerikansk racerløb
 Isamaa ja Respublika Liit - Estisk politisk parti